El Centenillo puede referirse a:

 El Centenillo, pedanía de la provincia de Jaén, España;
 El Centenillo, pueblo de la provincia de Cáceres, España.